Ла Поза Верде има више значења:

 Ла Поза Верде (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Поза Верде (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Поза Верде (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Поза Верде (Тататила), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику